Le docteur Daniel Jackson (né le ) est un personnage de l'univers de fiction Stargate, interprété successivement par les acteurs James Spader (dans le film constituant le début des aventures de la fiction) et Michael Shanks (dans la série télévisée dérivée du film, et narrant les événements ultérieurs à celui-ci). Les deux acteurs partagent une importante ressemblance physique, ce qui permet une relative continuité du personnage. Il s'agit probablement du personnage qui apparaît le plus longuement dans la franchise (du film original jusqu'à Stargate Universe) en dépit de l'intermède dû à son Ascension (saison 6).

Le personnage 
Daniel est un homme profondément bon et engagé dans ses actions, et il est souvent assimilé à la voix de la conscience et à l'humaniste de son équipe. Avant tout égyptologue conspué par ses pairs pour sa théorie selon laquelle les pyramides égyptiennes étaient en fait des bases d'atterrissage pour vaisseaux spatiaux extraterrestres (il avait de surcroît raison), diplômé de nombreuses études et spécialités : archéologie, anthropologie, philologie, parlant 23 langues terriennes, et parlant ou déchiffrant 3 langues extra-terrestres (Goa'uld, Ancien, et Unas).

C'est un anthropologue et un historien averti, capable de combiner les légendes de la Terre avec celles rencontrées lors des voyages de SG1 dans la galaxie pour en saisir les éléments de réalité. Toutefois, Daniel est capable de s'ébaudir pendant des heures à étudier un texte ancien ou une gravure goa'uld, perdant presque pied avec cette même réalité.
Ses quartiers ressemblent ainsi à une véritable bibliothèque-musée. Il est donc, d'un point de vue scénaristique, l'équivalent pour les sciences humaines de Carter dans les sciences physiques : il parle… mais personne ne comprend ce qu'il dit, ce qui l'amène souvent à devoir simplifier ou à s'expliquer longuement pour arriver à ses fins. À l'occasion, cet état de fait peut aboutir à des situations conflictuelles participant à relancer l'histoire.

Fin diplomate, capable de se fondre dans la masse de n'importe quelle culture, il a rédigé une déclaration d'alliance avec la Tok'ra et établi de nombreuses amitiés sur un grand nombre de planètes. Son calme et son sérieux inébranlable lui attirent le respect, même s'il frôle parfois une certaine raideur dans son attitude. De l'équipe, il est celui qui pense de façon « mystique », ce qui le conduit à l'Ascension. Ses relations avec Jack O'Neill méritent une parenthèse : lors de leur première mission sur Abydos, ce dernier le considérait comme le pire des incapables. Puis, à la suite de leur première aventure, les deux protagonistes devinrent sans conteste les meilleurs amis du monde, comme le confirme Jack sur le (premier) lit de mort de Daniel.

Historique 

Daniel Jackson est contacté en 1996 par Catherine Langford, qui lui donne la possibilité de déchiffrer un artefact archéologique égyptien. Lorsque Daniel y parvient (au bout de seulement deux semaines) et réussit à activer la porte des étoiles, il est assigné à un groupe militaire mené par le colonel O'Neil qui traverse alors la porte des étoiles pour explorer la planète se trouvant de l’autre côté.

Durant la mission sur la planète Abydos, il aide la population locale à se défaire du contrôle de Râ et tombe follement amoureux d’une femme locale, Sha're, qui lui est donnée en mariage à son insu. Lorsque le groupe retourne sur Terre, Daniel préfère rester sur Abydos avec Sha’re.

Un an plus tard, lorsque la Terre est attaquée par des Goa'ulds menés par un autre seigneur, Apophis, Jack O'Neill retourne sur Abydos pour enquêter sur l’origine de l’attaque. Il rencontre alors Daniel qui lui montre ce qu’il a découvert : une salle remplie de combinaisons de symboles (autrement dit, des adresses de portes des étoiles). Pendant que Daniel montre cette découverte à O’Neill, Apophis kidnappe Sha’re ainsi que son frère Skaa'ra. Daniel accepte alors de revenir sur Terre pour partir à la recherche de sa femme.

Il est assigné à l’équipe SG-1, un nouveau groupe, mais également mené par O'Neill. Quelques années plus tard, il doit affronter la mort de sa femme Sha're, mais réussit néanmoins à sauver Skaa'ra. Lors d'une mission sur une planète extraterrestre, Daniel absorbe une dose létale de radiations, en sauvant la vie de celui qui le remplace plus tard, Jonas Quinn. Il meurt et fait alors son Ascension grâce à Oma Desala. Cependant, il est contraint par les autres Anciens de reprendre sa forme humaine lorsqu’il viole leurs règles en intervenant pour protéger Abydos de l’attaque d’Anubis.

Un an après, SG-1 retrouve par hasard Daniel Jackson sur une planète occupée par un peuple premier. La mémoire de Daniel a été effacée par les Anciens avant que ces derniers ne redonnent à Daniel sa forme humaine (voir Ascension). Daniel est alors réintégré et Jonas Quinn peut retourner sur sa planète d'origine. Daniel Jackson explore de nouveau l’Univers et combat les Goa'ulds dans l'équipe SG-1. Il trouve les coordonnées d'Atlantis, une cité des Anciens découverte dans la galaxie de Pégase, et permet à la Terre d'y envoyer une expédition. Il ne peut malheureusement pas la suivre, le général O'Neill ne l'autorisant pas à y aller, préférant le garder au SGC pour lutter contre les Goa'ulds et les Réplicateurs. Cependant, le général Hammond lui demande de se joindre à une expédition de sauvetage vers Atlantis, qui n'aboutit pas, à cause de Vala Mal Doran, qui détourne le vaisseau destiné à ce voyage.

Après la libération des Jaffas de l'emprise des Goa'ulds et la destruction des Réplicateurs, il se prépare à partir pour Atlantis, mais en est empêché par son « amie » Vala Mal Doran. Grâce à elle, il découvre le trésor d'Avalon, en Angleterre.

Malheureusement, ce trésor contient un appareil de communication qui permet le contact avec une race belliqueuse d'une autre galaxie, les Oris, ce qui déclenche involontairement l'invasion de notre galaxie par ce nouvel ennemi d'une puissance équivalente, voire supérieure, à celle des Anciens. Dans cette lutte contre les Oris, il peut enfin se rendre sur la cité des Anciens avec l'équipe SG-1 où il rencontre la fée Morgane.

Après avoir attendu quatre longues années, il peut enfin passer un séjour sur Atlantis, où il découvre que les aliens qui ont attaqué la cité sont en fait une tribu d'Asgards renégats.

Grâce à son expérience au sein du programme Porte des Étoiles, le  Daniel Jackson a réalisé plusieurs enregistrements vidéo dans lesquels il explique différents points du programme qui sont nécessaires aux nouveaux membres du projet Icare. Il contacte le  Nicholas Rush pour lui expliquer que le SGC a besoin de lui pour calculer la puissance nécessaire à l'activation du  et dernier chevron de la porte des étoiles. Lorsque le docteur Rush s'est connecté à l'interface de contrôle ancien et qu'il était dans un rêve, le  Jackson lui est apparu pour le mettre sur la voie. Dans le rêve, Rush parle à Jackson de la mort imminente de sa femme et il demande la date. Daniel lui répond le . Rush a une révélation : sa femme n’est pas morte le . Le nombre 46 est un nombre qui revient souvent dans son rêve. Daniel lui fait remarquer le mythe du numéro 23 qui est partout, le résultat de l’habitude de son esprit à voir des symboles qui n’existent pas. Rush pense que son esprit a découvert le symbole, et quitte le rêve.

Daniel Jackson est aussi chargé d'assurer la filature de Rush lorsqu'il prend l'apparence de Telford et contacte l'Alliance luxienne.

Notes et références

Voir aussi 
 Stargate : La porte des étoiles
 Stargate SG-1
 Stargate Atlantis

Jackson, Daniel
Archéologue de fiction
Personnage de fiction américain
Orphelin de fiction

de:Stargate – Kommando SG-1#Dr. Daniel Jackson
sv:Lista över rollfigurer i Stargate#Daniel Jackson